Ио́сиф О́птинский (в миру Иван Евфимович Литовкин, , село Городище, Харьковская губерния — , Оптина пустынь) — священник Русской православной церкви. Прославлен в лике преподобных в 2000 году, входит в Собор 14-ти преподобных старцев Оптиной пустыни.

Биография 
Родился  года в селе Городище Харьковской губернии. Отец, Ефим Емельянович, был в селе головой. Был вторым сыном в семье (в семье было шестеро детей: три сына и три дочери). Назван в честь любимого святого родителей — Иоанна Милостивого.

Когда ему было четыре года умер его отец, а в одиннадцать лет он лишился матери — Марьи Васильевны.

Грамоте научила его старшая сестра Александра, впоследствии принявшая постриг в Борисовском монастыре с именем Леонида. Лишившись наследства, был вынужден рано устроиться на работу — сначала в трактире, затем в бакалейной лавке.

В 1861 году собирался отправиться в паломничество в Киев, но сестра-монахиня посоветовала отправиться в Оптину пустынь. Здесь, после встречи и беседы со старцем Амвросием, он и решил остаться. В монастыре он стал духовным чадом и келейником старца Амвросия.

Вначале исполнял послушание помощника повара в скиту, а вскоре его назначили келейником к старцу Амвросию.

 года был пострижен в рясофор с именем Иоанн.

 года пострижен в мантию с именем Иосиф (в честь преподобного Иосифа Песнописца).

В 1877 году посвящён в сан иеродиакона.

 года посвящён в сан иеромонаха.

В феврале 1888 года Иосиф тяжело заболел и, в ожидании смерти,  его постригли в схиму. После выздоровления назначен помощником старца Амвросия.

В 1891 году, после смерти преподобного Амвросия, стал, вместе со старцем Анатолием, духовником Шамординской обители.

В конце 1893 года, когда заболел скитоначальник и общебратский духовник преподобный Анатолий, духовничество было передано Иосифу. А в январе 1894 года, после смерти преподобного Анатолия, он был назначен скитоначальником.

На третий день Пасхи,  года, старец заболел.

 года в 10 часов 45 минут преподобный Иосиф скончался.

16 октября 1988 года произошло обретение мощей преподобного.

В 1996 году причислен к лику местночтимых святых Оптиной Пустыни, а в августе 2000 года — Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен для общецерковного почитания.

Мощи преподобного Иосифа находятся во Владимирском храме Оптиной пустыни.

Примечания

Литература 
 Из жизни оптинскаго старца иеросхимонаха Иосифа : (убогая лепта духовнаго сына памяти незабвеннаго Отца). — Москва : Синодальная тип., 1911. — 40 с.
 Житие оптинского старца Иосифа. — Козельск : Введен. Оптина пустынь, 1993. — 288 с. — (Преподобные оптинские старцы). — ISBN 5-86594-002-3

Ссылки 
 Житие, письма, фотографии прп. Иосифа Оптинского на Официальном сайте Оптиной Пустыни
 Иосиф Оптинский, преподобный
 Житие преподобного Иосифа Старца Оптинского
 Преподобный Иосиф Оптинский

Харьковская епархия
Иеросхимонахи
Старцы
Персоналии:Оптина пустынь
Христианские святые XIX века
Христианские святые XX века
Русские православные святые
Преподобные Русской Церкви
Канонизированные в XX веке
Духовные чада Амвросия Оптинского
Персоналии:Шамординский монастырь